Превала може да се отнася за:
 Превала, село в Област Монтана
 Превала (проход), проход в Родопите
 Превала (заслон), заслон в Осоговска планина